Wonderland (Страна чудес) может означать:

Музыка 
 Wonderland — ирландская вокальная поп-группа.
 Wonderland — альбом британского музыкального дуэта Erasure.
 Wonderland — альбом британской рок-группы McFly.
 Wonderland — альбом британской готик-рок группы Nosferatu.
 Wonderland — дебютный альбом группы Wonderland.
 Wonderland — песня британской исполнительницы Natalia kills из её дебютного альбома Perfectionist.

Кино 
 «Wonderland» — «Чудесная страна», фильм Майкла Уинтерботтома (1999).
 «Wonderland» — «Уондерлэнд», фильм Джеймса Кокса (2003).
 «Wonderland» — «Страна чудес», американский сериал (2000—2009).
 «Wonderland» — австралийский сериал (2013).